Локет (), бывш. Элбоген () — город на западе Чешской Республики, в районе Соколов Карловарского края.

География 
Расположен на берегу реки Огрже, примерно на равном расстоянии между городами Карловы Вары и Ходов, на высоте 505 м над уровнем моря. Название города в переводе с чешского означает «локоть». В центре города находится замок Локет XII века.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края